In der UdSSR gab es zahlreiche Autonome Republiken, viele bestehen auch heute noch fort. Diese wurden für die zahlreichen nichtrussischen Volksgruppen in Russland bzw. der UdSSR errichtet.

Einzelnachweise 

Verwaltungsgliederung Russlands